Phase (fase in italiano) può riferirsi a:

Musica 
 Phase – gruppo musicale greco
 Phase – album di Jack Garratt del 2016
 Phases – singolo di Alma e French Montana del 2017
 Phases – raccolta di Angel Olsen del 2017

Persone 
 Phase 2 – writer statunitense

Personaggi 
 Phase 4 – personaggio di Dead or Alive

Elettrotecnica 
 Phase-locked loop – circuito elettronico
 Phase detector – circuito elettronico

Altro 
 Phase-shift keying – tecnica di modulazione numerica

Pagine correlate 
 Phase IV
 Phase 1
 Phase One